Sayaboury kan syfta på:

Geografi

Laos 

 Muang Xaignabouli, distrikt, Sainyabuli, 
 Sayaboury Airport, flygplats, Sainyabuli, 

Robotskapade Laosförgreningar